Воздушный волк () — американский телевизионный фильм и телесериал 1980-х годов об одноимённом сверхзвуковом вертолёте (в главной роли выступает Ян-Майкл Винсент, в роли «Воздушного волка» — косметически видоизменённый Bell 222A). 56-серийный сериал демонстрировался в США с 1984 по 1986 год, дополнительные 24 серии, выпущенные другой компанией и с новыми актёрами, были показаны в 1987 году.

Сериал был создан продюсером Дональдом П. Беллисарио, автором сериалов «Частный детектив Магнум» и «Квантовый скачок». Музыку написали Сильвестр Левай, Уди Харпаз, Иэн Фрибайрн-Смит и Бернардо Сигалл (1—3 сезоны), а также Рик Паттерсон (4 сезон).

В ролях 
 Ян-Майкл Винсент — Стрингфеллоу Хоук
 Эрнест Боргнайн — Доминик Сантини
 Алекс Корд — Майкл Голдсмит Бриггс Третий / Архангел
 Джин Брюс Скотт — Кейтлин О’Шеннесси
 Дебора Прэтт — Марелла
 Дэвид Хеммингс — доктор Чарльз Генри Моффет
 Белинда Бауэр — Габриелла Адмюр
 Юджин Роч — сенатор Диц, Эдди Донахью
 Хелен Филлипс — Анджела
 Джон Сандерфорд — лейтенант Джон Уиннер
 Чад Аллен — Хо Минь Чыонг
 Джеймс Уитмор мл. — майор Сэм Ропер
 Шеннен Доэрти — девочка Фиби Даннер
 Рафаель Кампос — Хоаким Сантос
 Рут Бритт — Мириам Сантос
 Хулио Медина — полковник Ариас
 Скотт Хайлендс — Митчелл Брук
 Майкл Хэлси — Патрик Макгрегор Мур, Данкирк
 Кристофер Коннелли — Сен-Джон Хоук
 Кристофер Стоун — полковник Мартин Джеймс Видор
 Гранд Л. Буш — генерал Али Бутами
 Джина Гальего — Стелла Ривьера
 Дэвид Кэррадайн — доктор Роберт Винчестер
 Кэтлин Ллойд — Антония «Тони» Донателли
 Джефф МакКей — сержант Вилли Нэш
 Генри Дэрроу — Филип Морис
 Лэнс Лего — шериф
 Мэгги Купер — Розалинд Грегори
 Уолтер Готелл — полковник Крюгер / Ганс Дауберт
 Това Фелдшу — Сара Лебо
 Джон Эриксон — доктор Карл Крюгер
 Камилла Спарв — Мария фон Фёрстер
 Барри Ингэм — агент КГБ Владимир Кинсков
 Сэм Мелвилл — Мейс Таггерт
 Ян Тршиска — капитан-лейтенант Леонид Злруков
 Карла Хадимова — лейтенант Елена Лупани
 Энн Локхарт — сержант Энн Бреннен
 Ноубл Уиллингэм — Честер Нансен
 Джеймс Шигета — полковник Тран Ван Зунг
 Джозеф Кампанелла — генерал Эллиот Сэндгувер
 Ричард Линч — Джеральд ван Дориан
 Уингз Хаузер — Харлен «Гомер» Дженкинс
 Барри Ван Дайк — Сен-Джон Хоук
 Мишель Скарабелли — Джо Сантини
 Джерент Вин Дэйвис — Майк Риверс
 Энтони Шервуд — Джейсон Локк
 Уильям Б. Дэвис — Ньюман
 Титос Вандис — Иван Ривера

Отзывы 

Сайт «Афиша» включил «Воздушный волк» в список 190 сериалов, которые в 1990-е годы смотрела вся Россия.

«Воздушный волк» оснащён реактивными двигателями и способен передвигаться быстрее звука, но в реальности вертолёт, ввиду конструктивных особенностей, не способен приблизиться к звуковому барьеру. Официальный мировой рекорд скорости вертолёта — 400,87 км/ч, неофициальный установил экспериментальный Sikorsky X2 (максимальная скорость прототипа «Волка», Bell 222 — всего 265 км/ч). В 2016 году телеканал «Звезда» назвал «Воздушный волком» будущего Ка-31, Ка-52 и Ка-60.

См. также 
 Голубой гром

Примечания

Литература

Ссылки 
 Airwolf на TV Guide
 Airwolf на TV.com
 Airwolf: The Website
 AIRWOLF THEMES
 

Криминальные телесериалы США
Телесериалы Universal Studios
Программы телеканала Си-би-эс
Телесериалы США, запущенные в 1984 году
Возобновлённые после закрытия телесериалы
Телесериалы США 1980-х годов
Программы телеканала USA Network
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 1987 году